Mahoe bezeichnet zwei verschiedene Pflanzen:
 die in Jamaika heimische Hibiscus-Art Hibiscus elatus
 einen Baum in Neuseeland, Melicytus ramiflorus (māori: Māhoe)